Виталий Ги́нзбург:
 Гинзбург, Виталий Аркадьевич (1938—2006) — советский и украинский художник, скульптор.
 Гинзбург, Виталий Лазаревич (1916—2009) — советский и российский физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии.